Jurewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Jurewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim
 Jurewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Jurewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie kalinkowickim
 Jurewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim
 Jurewicze – gmina wiejska funkcjonująca pod zwierzchnictwem polskim w latach 1919–1920 na obszarze tzw. administracyjnego okręgu mińskiego